Burn It Down – gruppo musicale statunitense
 Burn It Down – singolo degli Avenged Sevenfold del 2006
 Burn It Down – singolo dei Linkin Park del 2011
 Burn It Down – album dei Dead Daisies del 2018